Владимир Крысин:
 Крысин, Владимир Александрович (более известен под фамилией Джанибеков; род. 1942) — лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации.
 Крысин, Владимир Николаевич (1922—?) — советский учёный в области авиационной техники, лауреат премии Совета Министров СССР.